Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Amélie Mauresmo remporte le simple dames. En finale, elle bat Anastasia Myskina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Lisa Raymond.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 2003 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2003
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 2003
Tennis en octobre 2003
Sport en novembre 2003